Aegialia — род жесткокрылых семейства пластинчатоусых, подсемейства пескожилов.

Описание 
Основание переднеспинки не окаймлено. Крылья редуцированы. Надкрылья выпуклые, яйцевидные, без плечевых бугорков.

Виды 
В составе рода:
 подрод: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 подрод:  — шпоры задних голеней узкие. Коготки задних лапок нормальные. Средние и задние голени слабо расширены, с поперечными килями, выступающими в виде зубцов. Плечевые бугры надкрылий хорошо развиты.
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид: 
 вид:

Примечания 

Пескожилы (подсемейство)
Роды жесткокрылых